Hazlitt ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Hazlitt (1894–1993), amerikanischer Journalist
 William Hazlitt (1778–1830), englischer Essayist und Schriftsteller